Sonia kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sonia (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar